Xavier Malisse (1980. július 19. –) belga hivatásos teniszező. Eddigi karrierje során 3 egyéni és 4 páros ATP tornát nyert meg. 2004-ben Olivier Rochussal párban megnyerték a Roland Garros férfi páros versenyét. Legjobb egyéni Grand Slam eredménye a 2002-es wimbledoni elődöntő volt.
Malisse játékának hatalmas tenyerese és lobbanékonysága a legfőbb jellemzői.

ATP döntői

Egyéni

Győzelmei (3)

Elvesztett döntői (8)

Páros

Győzelmei (4)

További információk
 

Belga teniszezők
Belga olimpikonok
1980-ban született személyek
Élő személyek